Segunda edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 16 equipos representativos de ciudades europeas con ferias de muestras internacionales. Esta edición, a diferencia de la primera, duró 2 años, y en ella sólo 6 de las ciudades representadas contaban con una selección propia, siendo el resto de equipos clubs de fútbol.

La final se disputó entre el F. C. Barcelona, campeón de la edición anterior y el Birmingham City FC a doble partido en los estadios de ambos equipos, saldándose el segundo título de los "blaugranas" por un resultado global de 4-1.

Véase también 
 Copa de Ferias

<center>

Copa de Ferias
Fútbol en 1958
Fútbol en 1960
Historia del Fútbol Club Barcelona
Historia del fútbol de España